Твисте ():

 Твисте (приток Димеля) — река в Германии, протекает по землям Гессен и Северный Рейн — Вестфалия.
 Твисте (приток Осте) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.